apt-rpm est une version de APT modifiée afin de fonctionner avec RPM Package Manager. Il a été originellement porté pour RPM par Alfredo Kojima et développé et amélioré par Gustavo Niemeyer, tous travaillant alors pour la distribution Linux Conectiva.

En mars 2005 le mainteneur du programme, Gustavo Niemeyer, annonçait qu'il ne continuait pas le développement du programme, mais se concentrerait sur SMART, conçu comme un successeur de apt-rpm.

En mars 2006 le développement a été repris par Panu Matilainen de Red Hat et dispose d'un nouveau site .

Voir aussi

Articles connexes 

 APT
 RPM
 SMART

Liens externes 

  Site internet apt-rpm
  Ancien site internet apt-rpm
  Page du projet apt4rpm sur SourceForge
  Le courrier électronique à propos de la fin du projet

Debian
Gestionnaire de paquets